Châteauroux dispose de 3 cantons :
 Châteauroux-1
 Châteauroux-2
 Châteauroux-3